Con la nazionale del  ha vinto l'argento ai giochi olimpici di .

Palmarès

Olimpiadi invernali 
  a  nell'hockey su ghiaccio.

Collegamenti esterni